Ураза́ево () — село в Азнакаевском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Административный центр и единственный населённый пункт Уразаевского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от антропонима «Уразай».

Географическое положение 
Село расположено в Восточном Закамье на реке Стярле, в 4 км к востоку от города Азнакаево.

В 0,5 км к северу от села находится государственный природный заказник Чатыр-Тау.

История 
Окрестности села были обитаемы в эпоху бронзы, о чём свидетельствует археологический памятник Уразаевско-Азнакаевский курган.

Село Уразаево основано в конце XVII — начале XVIII века. Являлось поселением башкир-вотчинников Юрмийской волости. В дореволюционных источниках упоминается также под названиями Медведка, Аю.

До первой половины XIX века население относилось к сословиям башкир-вотчинников, тептярей, государственных крестьян. Основными занятиями жителей являлись земледелие и скотоводство, были распространены добыча и обработка камня, алебастра, пильный промысел.

Во время IV ревизии (1782 год), материалы которой сохранились не полностью, в деревне Уразаева были учтены 57 души мужского пола тептярей, входивших в команду старшины Нагайбака Асанова. Тептяри и татары были припущены башкирами «без договора и безоброчно». Учёт населения 1834 года (VIII ревизия) обнаружил в Уразаево 88 башкир-припущенников, а также 36 ревизских душ тептярей, проживавших здесь «по договору с башкирами на татарском диалекте».

Часть жителей деревни Уразаево переселилась на правый берег реки Ик в деревню Муллино (ныне часть города Октябрьский). В 1850 году их было 12 человек обоего пола.

В начале XX века в селе действовали 2 мечети (одна из мечетей действовала до 1939 года), мектеб, 4 водяные мельницы, кожевенный завод. В этот период земельный надел сельской общины составлял 3083 десятины.

До 1920 года село входило в Азнакаевскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 года в составе Бугульминского кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Тумутукском, с 20.10.1931 в Азнакаевском, с 01.02.1963 в Альметьевском, с 12.01.1965 в Азнакаевском районах.

В 1929 году в селе был организован колхоз «Чатыр». В 1981 года колхоз села был реорганизован в совхоз «Азнакай». В 1998 году совхоз был реорганизован в Товарищество на вере «Мухаммадъяров и К°».

Население 
 Изменение численности населения, источник — .

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 95 %.

Экономика 
Жители работают преимущественно на предприятиях города Азнакаево и в обществе с ограниченной ответственностью «Чатыр-Тау».

Инфраструктура 
В селе действуют школа (с 1927 года), дом культуры, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
В 1992 году в селе была построена мечеть «Ихлас», в 2003 году — «Ак мэчет».

Известные люди 
 А. К. Кариев (1920—1954) — поэт, до 1942 года работал в школах Азнакаевского района.
 Ф. М. Латифуллин (р.1955) — кандидат технических наук, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Уразаево//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — с. 96-97
 
 

Населённые пункты Азнакаевского района